Carlín puede referirse a:

 Carlos Calvo, actor argentino.
 Carlos Tovar Samanez, caricaturista peruano.